Amazônia é uma região natural da América do Sul, podendo ser definida pela Floresta Amazônica ou pela bacia do rio Amazonas. O termo também pode referir-se a:

Geografia 
 Amazônia Ocidental - região que se localiza no centro geográfico da Amazônia Continental.
 Região geoeconômica Amazônica do Brasil - compreende todos os estados da região Norte do Brasil (com exceção do extremo sul do Tocantins), praticamente todo o Mato Grosso e o oeste do Maranhão
 Amazônia Legal - área que engloba  nove estados brasileiros pertencentes à Bacia amazônica e, conseqüentemente, possuem em seu território trechos da Floresta Amazônica.
 Amazonia - vila estado-unidense localizada no estado de Missouri.
 Floresta Amazônica - floresta tropical situada na região norte da América do Sul.
 Rio Amazonas - um grande rio situado no norte da América do Sul, ao centro da floresta amazônica.
 Vila Amazônia - o maior bairro da cidade brasileira de Parintins, Amazonas.
 Bioparque Amazônia ou Crocodilo Safari - um parque particular brasileiro.
 Parque Amazônia - um bairro da região sul de Goiânia.
 Parque Nacional da Amazônia - parque nacional situado no município de Itaituba, na região centro-oeste do estado do Pará, Brasil

Animais 
Aves
 Cardeal-da-amazônia
 Sanhaçu-da-amazônia
 Caburé-da-amazônia
 Andorinhão-da-amazônia
 Patativa-da-amazônia
 Amarelinho-da-amazônia

Outros
 Peixe-boi-da-amazônia - peixe-boi
 Tartaruga-da-amazônia - tartaruga

Comunicações 
 Amazon Sat - emissora de televisão brasileira sediada em Manaus, Amazonas;
 Amazônia Celular - extinta operadora de telefonia móvel brasileira, que atuou nos estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima;
 TV Amazônia (Macapá) - emissora de televisão brasileira sediada em Macapá, Amapá;
 TV Amazônia (Manaus) - extinta emissora de televisão brasileira sediada em Manaus, Amazonas;
 TV Amazônia (Parauapebas) - emissora de televisão brasileira sediada em Parauapebas, Pará;
 TV Amazônia (Santarém) - emissora de televisão brasileira sediada em Santarém, Pará
 Amazônia (jornal), jornal de Belém, no Pará

Entretenimento 
 Cinema
 Um Lobisomem na Amazônia - filme de longa-metragem brasileiro de 2005, do gênero terror;
 Tainá - Uma Aventura na Amazônia - filme infantil brasileiro de aventura;
 Ajuricaba, o Rebelde da Amazônia - filme brasileiro de longa-metragem de 1977 do gênero drama;
 The Burning Season (no Brasil, Amazônia em Chamas) - um filme produzido em 1994

 Desporto
 Centro de Futebol Amazônia - clube brasileiro de futebol, da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia;
 Torneio Integração da Amazônia ou Copa da Amazônia - uma das antigas competições regionais de futebol no Brasil

 Teledramaturgia
 Amazônia - telenovela brasileira exibida pela Rede Manchete;
 Amazônia - Parte II - telenovela brasileira exibida pela Rede Manchete;
 Amazônia, de Galvez a Chico Mendes - minissérie brasileira exibida pela Rede Globo

Instituições 
 Universidade da Amazônia
 Faculdade Metropolitana da Amazônia
 Associação das Universidades da Amazônia
 Faculdade Integrada Brasil Amazônia
 Centro de Biotecnologia da Amazônia
 Centro de Educação da Amazônia
 Universidade Federal Rural da Amazônia
 Sistema de Informação da Amazônia
 Diocese Anglicana da Amazônia

Outros 
 Amazônia - A primeira versão do jogo chamava-se Aventuras na Selva.
 Banda Calypso na Amazônia - o sétimo álbum e o segundo DVD da banda brasileira Calypso.
 Escola da Amazônia - projeto de educação ambiental instituído em 2002 em Alta Floresta (Mato Grosso)
 Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - uma autarquia do governo federal do Brasil
 Banco da Amazônia S.A (BASA) - é a principal instituição financeira federal de fomento com a missão de promover o desenvolvimento da região amazônica.
 Amazônia Revelada - projeto institucional realizado pelo CNPq, DNIT e Ministério dos Transportes do Brasil em 2005.
 Comando Militar da Amazônia - um dos Comandos Militares de Área do Brasil.
 Plano Amazônia Sustentável
 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Brasil)
 Cidade Amiga da Amazônia
 Amigos da Terra - Amazônia Brasileira - ONG
 Associação dos Caboclos e Ribeirinhos da Amazônia
 Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia
 Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
 Tratado de Cooperação Amazônica

Ligações externas 
 

Desambiguação